Bottesford – miasto w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Bottesford – miasto w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Bottesford – miasto w Anglii, w hrabstwie North Lincolnshire